YEC est un sigle pouvant faire référence à : 
 Young Earth creationism, mouvement religieux créationniste  américain
 Ying e Chi, une association de cinéastes indépendants de Hong Kong

YEC est un code pour :
 L'aéroport de Yechon en  Corée du Sud selon la codification AITA

Yec est une abréviation pour :
 Yec'hed mat !, équivalent breton de l'expression française "Santé !" lorsque l'on porte un toast.